Gerald Cleaver peut désigner :
Gerald Cleaver (1963-), un musicien
Gerald Cleaver, un physicien